-{II}-/Ц-e разред подсавеза Београда у сезони 1958/1959. бројао је 12 клубова. Виши степен такмичења је -{I}- разред подсавеза Београда, а нижи -{III}- разред подсавеза Београда.

Захваљујући својим пласманима на крају сезоне 1958/1959.  следећи клубови су променили ранг такмичења: 
 Дунавац из Гроцкe као првопласирани тим  и Палилулац из Београда као другопласирани  тим -{II}-/Ц-e разреда Београдског подсавеза прешли су  у -{I}- разред подсавеза Београда.
 БСК из Борче и Млади текстилац из Београда као најлошије пласирани тимови -{II}-/Ц-e разреда Београдског подсавеза такмичење настављају  у -{III}- разреду подсавеза Београда.

Клубови и дресови  
{| cellpadding="10" cellspacing="1" style="width: 50%; background-color: fff; border: 1px solid lightgreen; vertical-align: top; -moz-border-radius: 8px; -webkit-border-radius: 8px; border-radius: 8px; background-repeat:no-repeat; background-position:-25px -15px;" class="globegris" 
| bgcolor= FFFFFF style="text-align:center;" | 1. БСКБорча 	
	

|bgcolor= FFFFFF style="text-align:center;"|  2. ДунавацГроцка 
	
 
|bgcolor= FFFFFF style="text-align:center;"|  3. ВласинаБеоград 	

	
|bgcolor= FFFFFF style="text-align:center;"|  4. СутјескаБеоград

	
|bgcolor= FFFFFF style="text-align:center;"|  5. ВинчаВинча 
	
	
|bgcolor= FFFFFF style="text-align:center;" | 6. ПалилулацБеоград 

	
|-	
|bgcolor= FFFFFF style="text-align:center;"|  7. ЈугославијаБеоград

	
|bgcolor= FFFFFF style="text-align:center;"|  8. ЕланБеоград
	
	
|bgcolor= FFFFFF style="text-align:center;"|  9. Млади текстилацБеоград 	

	
|bgcolor= FFFFFF style="text-align:center;"|  10. СпортБеоград

	
|bgcolor= FFFFFF style="text-align:center;"|  11. ПољопривредникПадинска Скела 
	
	
|bgcolor= FFFFFF style="text-align:center;"| 12. ПартизанкаБеоград 	

|}

Резултати по колима 
{| table width=100% 
  |-
  | width=11% valign="top" |
  

  | width=11% valign="top" |
  

  | width=11% valign="top" |
  

  | width=11% valign="top" |
  

  | width=11% valign="top" |
  

  | width=11% valign="top" |
  
|}

Резултати и статистика 

| valign="top"|
{| class="wikitable" style="text-align:left"
|- style="background: #dcdbd6;" 
| Легенда || Боја
|- 
| Победа домаћина || style="background: #C0FFC0;" | 
|-
| Нерешено        || style="background: #FFFACD;" |  
|-
| Пораз домаћина  || style="background: #FFE4E1;" |  
|}
|}

|}

Табела

Референце

Спољашње везе 
 Фудбалски савез Београда - званични сајт
 Списак фудбалских клубова у Србији

Фудбалске лиге у Србији
Фудбал у Београду
Фудбал у 1958.
Фудбал у 1959.